Василий Зенин:
 Зенин, Василий Степанович (род. 1930) — советский борец классического стиля.
 Зенин, Василий Яковлевич (1935—2015) — Герой Социалистического Труда.